Hofbauer steht für:

 Hofbauer (Familienname), deutscher Nachname – dort auch zu Namensträgern
 Hofbauer (Marke), österreichisches Unternehmen und Schokoladenmarke
 Orgelbaumeister Hofbauer, deutsches Orgelbauunternehmen

geographische Objekte:
 Hofbauer (Gemeinde Weißenkirchen), Ort bei Weißenkirchen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hofbauer (Gemeinde Hengsberg), Ortsteil von Hengsberg, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Siehe auch:
 Hoffbauer